Santo Antão puede referirse a:

Religión

Santos 
 San Antón o Antonio Abad (251-356), ermitaño egipcio. Festividad: 17 de enero.

Variante de nombre: Antonio
 Santos llamados Antonio, .

Toponimia

en Cabo Verde 
 Santo Antão, isla del archipiélago de Cabo Verde.

en Portugal 
 Santo Antão, freguesia del municipio de Évora.
 Santo Antão, freguesia del municipio de Calheta, Azores.
 Santo Antão do Tojal, freguesia del municipio de Loures.

En otros idiomas 
En castellano
 San Antonio Abad, .
 San Antón, .